Heinius ist der Name folgender Personen:

 Albert Hein (der Ältere) (auch: Heinius; 1571–1636), deutscher Rechtswissenschaftler und Diplomat
 Friedrich Hein (auch: Heinius; 1533–1604), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinrich Hein (auch: Heinius; 1590–1666), livländischer Theologe und Rechtswissenschaftler
 Johann Philipp Heinius (1688–1775), deutscher Philosoph 
 Stephan Hein (auch: Heinius; 1590–1643), deutscher lutherischer Theologe und Philologe